Mewis ist der Familienname folgender Personen:

 André Mewis (* 1971), deutscher Weltmeister im Karate
 Catherine Griefenow-Mewis (* 1941), deutsche Afrikanistin
 Friedrich Mewis, Ingenieur, Umweltpreis der Bundesstiftung Umwelt 2022 für den „Becker Mewis Duct“
 Hella Mewis (* 1972), deutsche Kulturmanagerin
 Joseph Mewis (* 1931), belgischer Ringer
 Karl Mewis (1907–1987), deutscher Polit-Funktionär (SED)
 Kristie Mewis (* 1991), US-amerikanische Fußballspielerin
 Luise Mewis (1864–1947), deutsche Heimatdichterin (Altmark)
 Maurice Mewis (1929–2017), belgischer Ringer
 Raul Mewis (1886–1972), deutscher Marineoffizier, zuletzt Admiral der Kriegsmarine
 Samantha Mewis (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Mevis